Neureuth ist der Name folgender Orte:

 Neureuth (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neureuth (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Neureuth ist der Name folgender Berge:
 Neureuth (Berg), ein Berg am Tegernsee

Siehe auch:
 Neureut
 Neuenreuth